Thermae bezeichnet:

 antike römische Badeanlagen, siehe Thermen
 Thermae Himeraeae, eine antike Stadt auf Sizilien, siehe das heutige Termini Imerese 
 Thermae Selinuntinae, eine antike Stadt auf Sizilien, siehe das heutige Sciacca

Siehe auch:
 Thermai
 Therma
 Therme